Praça Cívica (Brasília) - no Brasil
Praça Cívica (Goiânia) - no Brasil
Praça Cívica (Natal) - no Brasil

Desambiguação